Philippe Gauthier peut désigner :
 Philippe Gauthier (né en 1956), athlète français ;
 Philippe Gauthier (né en 1965), écrivain canadien ;
 Philippe Gauthier (1948-2018), animateur de radio belge.